F80 bzw. F 80 steht für:
 BMW F80, deutsches Auto
 Ferrari F80 Concept, italienisches Konzeptfahrzeug (2014) von Ferrari
 Modellbezeichnung eines japanischen Autos, siehe Toyota Kijang #Vierte Generation
 F80-Klasse, Alternativbezeichnung der Santa-María-Klasse, Schiffsklasse von spanischen Mehrzweckfregatten
 HMS Duncan (F80), britische Fregatte der Blackwood-Klasse
 HMS Grafton (F80), britische Fregatte der Duke-Klasse (1987)
 HMS Torrid (1917), britischer Zerstörer der R-Klasse (1916)
 HMS Woolwich (F80), britisches Zerstörer-Trossschiff
 Nikon F80, japanische Kleinbild-Spiegelreflexkamera
 „Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache“ (ICD-10-Code), Sprachstörungen, bei denen die normalen Muster des Spracherwerbs von frühen Entwicklungsstadien an beeinträchtigt sind

F-80 steht für:
 US-Air-Force-Bezeichnung der Lockheed P-80, US-amerikanischer Jagdbomber

F.80 steht für:
 Farman F.80, französischer Doppeldecker von Farman

Abkürzung